Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres L et X.

LX peut faire référence à :
 60, en nombre romain,
 Swiss International Air Lines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Gibraltar, selon la liste des codes OACI des aéroports,
 Luxembourg, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Lisbonne (Portugal), selon le sigle utilisé pour désigner cette ville.
 Lexus LX : un SUV vendu depuis 1996.
  Louis Xavier  : un prénom
 Arthur Comeau : Surnom

Lx signifie:
 Lux, une unité de mesure de l'éclairement lumineux,

L'X est le surnom donné à l'École polytechnique.

Voir aussi
 L10